Tissu peut désigner :
 un matériau composé obtenu par tissage de fils ou de fibres textiles en coton, chanvre, lin ou synthétiques tels le nylon, le polyamide ou la viscose, servant notamment à l'habillement ;
 le tissu éponge est une forme de tissu ;
 le tissu, un agrès de cirque ;
 le tissu biologique, par exemple :
 le tissu adipeux,
 le tissu végétal ;
 le « tissu urbain », un concept développé en urbanisme pour décrire le rapport entre espace bâti et non bâti en milieu urbain.